SW peut faire référence à :
 Sud-Ouest en anglais
  ;
 la Suède, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 la saga Star Wars ;
 Star Wing, un jeu vidéo de Nintendo ;
 Sw. est l’abréviation botanique standard du botaniste Olof Peter Swartz ;
 Shockwave, un format de fichier informatique pour les animations 3D ;
 sw désigne la langue swahilie, selon la norme ISO 639-1 ;
 Station Wagon, c'est un petit break. Par exemple, la Peugeot 308 SW ou la VW Golf SW, etc. ;
StormWind dans le jeu vidéo World Of Warcraft ;
 SolidWorks, un logiciel de conception assistée par ordinateur 3D. ;
 SW, abréviation utilisée en visserie, venant de l'allemand  qui signifie « taille de la clé » et désigne la cote sur plats, par exemple d'une tête de vis hexagonale ou d'un écrou hexagonal, ce qui donne la correspondance avec la clé à utiliser.
 Le street workout est un sport urbain mélangeant gymnastique et musculation. 
Summoners War, est un jeu vidéo de mobile type stratégie au tour par tour en ligne créé par l'éditeur Coréen Com2us.
Switch, commutateur réseau, abréviation de Nintendo Switch et autres sur la page de l'homonymie.

Notes et références 

Code de langue